Neogogatea är ett släkte av plattmaskar. Neogogatea ingår i familjen Cyathocotylidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Neogogatea